Ко́вда:

Топоним 
 Ковда — река в Мурманской области.
 Ковда — село в Мурманской области.
 Ковда — железнодорожная станция в Мурманской области.
 Ковда — посёлок при одноимённой железнодорожной станции.
 Ковда (приток Ваги) — река в Вологодской области.
 Ковда — река в Вологодской области, приток реки Песья Деньга.
 Ковда — губа в Кандалакшском заливе Белого моря.

Фамилия 
 Ковда, Виктор Абрамович (1904—1991) — советский почвовед.
 Ковда, Вадим Викторович (1936—2020) — русский поэт, сын В. А. Ковды.

Примечания